Apizaco (stad), stad in Mexico
 Apizaco (gemeente), gemeente in Mexico